Canon EOS 1100D is een digitale 12,2-megapixel-spiegelreflexcamera aangekondigd door Canon op 7 februari 2011. In Japan is deze camera beter bekend als EOS Kiss X50 en in Noord-Amerika als EOS Rebel T3. De 1100D is het instapmodel van Canon en de opvolger van de EOS 1000D. Een van de bijzonderste vernieuwingen is de hd-videomodus die de 1100D heeft in tegenstelling tot zijn voorganger.

Functies
 12,2 megapixel-CMOS-sensor.
 DIGIC 4 Image Processor.
 2,7 inch-, tft-, kleur-liquid-crystal display met 230.000 dot-resolutie.
 9 punten-autofocus met center cross-type sensor.
 Snelheid van 3 beelden per seconde voor 830 JPEG-opnamen (hoogste kwaliteit) of 2 beelden per seconde voor 5 RAW-opnamen.
 ISO-gevoeligheid 100–6.400.
 Canon EF/EF-S-lenzen.
 Bestandsformaten: JPEG, RAW (14 bit CR2).

1100D